Арасели Арамбула () мексичка је глумица и певачица.

Теленовеле

Позориште 
 -{Perfume de Gardenia}- као Гарденија
 -{Por qué los hombres aman a las cabronas}- као Дулсе

Емисије 
 -{MasterChef Latino}-
 -{¡Viva la familia!...Todo bebé}-
 -{Mujer, casos de la vida real}-

Дискографија

Награде

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Мексичке глумице
Мексичке манекенке
Биографије живих особа